Paine House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Paine House (Illinois), ID-Nr. 85002843
 Paine House (Rhode Island), ID-Nr. 74000039